«San Miguel» hace referencia a varios artículos:

Religión 

 Arcángel Miguel, personaje bíblico, generalmente San Miguel, como santo, se refiere a este.
 Miguel de los Santos (1591-1625) trinitario descalzo español;
 Miguel Garicoits (1797-1863) sacerdote francés.

Arte

Pintura 

 San Miguel, óleo sobre tabla de Rafael Sanzio pintado hacia 1501.
 San Miguel derrota a Satanás, óleo sobre lienzo de Rafael Sanzio pintado en 1518.
 San Miguel Arcángel (1435-1445), temple sobre tabla de Blasco de Grañén.

Arquitectura 

 Fuerte de San Miguel,:
 Fuerte de San Miguel (Malta)
 Fuerte San Miguel (isla de Nootka), antiguo fuerte español.
 Puente de San Miguel (desambiguación):
 Puente de San Miguel, en la localidad de Isuela (Provincia de Huesca, España).

Edificios religiosos
 Catedral de San Miguel,
 Basílica de San Miguel,
 Capilla de San Miguel,
 Colegiata de San Miguel,
 Iglesia de San Miguel,
 Monasterio de San Miguel,

Divisiones administrativas

Argentina 

 Partido de San Miguel, división administrativa de la provincia de Buenos Aires;
 San Miguel (Buenos Aires), ciudad del partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires;
 San Miguel Arcángel (Buenos Aires), localidad del partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires;
 San Miguel del Monte, localidad del partido de Monte, provincia de Buenos Aires;
 Colonia San Miguel, localidad del partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires;
 San Miguel (Catamarca), localidad de la provincia de Catamarca;
 Villa San Miguel, localidad de la provincia de Córdoba;
 Departamento San Miguel, provincia de Corrientes;
 San Miguel (Corrientes), localidad de la provincia de Corrientes;
 San Miguel (La Rioja), localidad de la provincia de La Rioja;
 San Miguel (Mendoza), localidad de la provincia de Mendoza;
 Garuhapé-Mi o San Miguel, localidad de la provincia de Misiones;
 Barrio San Miguel (Posadas), de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones;
 San Miguel de Tucumán, ciudad capital de la provincia de Tucumán y lugar donde se declaró la Independencia de la República Argentina.

Bolivia 

 San Miguel de Kuruguakua, aldea ubicada en la provincia de Cordillera;
 San Miguel de Velasco, localidad y municipio de la provincia Velasco;

Chile 

 San Miguel, comuna de la Región Metropolitana de Santiago;

Colombia 

 San Miguel, municipio en el departamento del Putumayo;
 San Miguel, población y municipio de Santander;
 San Miguel de Sema, población y municipio de Boyacá;
 San Miguel de Guaduas, población y municipio de Cundinamarca;

Costa Rica 

 San Miguel de Desamparados (Costa Rica), distrito del cantón de Desamparados;
 Playa San Miguel, en la Península de Nicoya;

Ecuador 

 Cantón San Miguel, cantón de la provincia de Bolívar;
 San Miguel, cantón de la provincia de Bolívar;

El Salvador 

 Departamento de San Miguel (El Salvador), departamento de El Salvador;
 San Miguel (El Salvador), ciudad de El Salvador;

España 
 San Miguel (Álava), localidad del municipio de Ribera Alta, Álava.
 San Miguel de Salinas, municipio de la provincia de Alicante.
 San Miguel (Almería), localidad del municipio de Oria, provincia de Almería.
 Ensenada San Miguel, localidad del municipio de El Ejido, provincia de Almería.
 Neila de San Miguel, municipio de la provincia de Ávila.
 San Miguel de Corneja, municipio de la provincia de Ávila.
 San Miguel de Serrezuela, municipio de la provincia de Ávila.
 San Miguel de Pedroso, localidad del municipio de Belorado, provincia de Burgos.
 San Miguel (Miranda de Ebro), localidad del municipio de Miranda de Ebro, provincia de Burgos.
 San Miguel de Cornezuelo, localidad del municipio de Valle de Manzanedo, provincia de Burgos.
 Montejo de San Miguel, localidad del municipio de Valle de Tobalina, provincia de Burgos.
 San Miguel (Villadiego), localidad del municipio de Villadiego, provincia de Burgos.
 San Miguel (Marojo), lugar de la parroquia de Marojo, municipio de Arzúa, provincia de La Coruña.
 San Miguel (Villantime), lugar de la parroquia de Villantime, municipio de Arzúa, provincia de La Coruña.
 San Miguel (Carballo), lugar de la parroquia de Vilela, concello de Carballo, provincia de La Coruña.
 San Miguel (Cedeira), lugar de la parroquia de Esteiro, concello de Cedeira, provincia de La Coruña.
 San Miguel (Couzadoiro), lugar de la parroquia de Couzadoiro, concello de Ortigueira, provincia de La Coruña.
 San Miguel (Insua), lugar de la parroquia de Insua, concello de Ortigueira, provincia de La Coruña.
 San Miguel de Sarandón, parroquia del concello de Vedra, provincia de La Coruña.
 San Miguel (Huesca), localidad del municipio de Belver de Cinca, provincia de Huesca.
 San Miguel del Cinca, municipio de la provincia de Huesca.
 San Miguel (Jaén), localidad del municipio de Úbeda, provincia de Jaén.
 San Miguel de Arganza, localidad del municipio de Arganza, provincia de León.
 San Miguel de Langre, localidad del municipio de Berlanga del Bierzo, provincia de León.
 San Miguel de las Dueñas, localidad del municipio de Congosto, provincia de León.
 Villaviciosa de San Miguel, localidad del municipio de Folgoso de la Ribera, provincia de León.
 San Miguel de Escalada, localidad del municipio de Gradefes, provincia de León.
 San Miguel de Montañán, localidad del municipio de Joarilla de las Matas, provincia de León.
 San Miguel del Camino, localidad del municipio de Valverde de la Virgen, provincia de León.
 San Miguel de Laciana , localidad del municipio de Villablino, provincia de León.
 San Miguel de Reinante, parroquia del concello de Barreiros, provincia de Lugo.
 San Miguel do Camiño, parroquia del concello de Castroverde, provincia de Lugo. 
 San Miguel (Castroverde), lugar de la parroquia de San Miguel do Camiño, concello de Castroverde, provincia de Lugo.
 San Miguel (Cervantes), lugar de la parroquia de Vilarello, concello de Cervantes, provincia de Lugo.
 San Miguel (Chantada), lugar de la parroquia de Monte, concello de Chantada, provincia de Lugo.
 San Miguel (Guitiriz), lugar de la parroquia de Os Vilares, concello de Guitiriz, provincia de Lugo.
 San Miguel (Incio), lugar de la parroquia de San Pedro do Incio, concello de Incio, provincia de Lugo.
 San Miguel (Monterroso), lugar de la parroquia de Penas, concello de Monterroso, provincia de Lugo.
 San Miguel de Coence, parroquia del concello de Palas de Rey, provincia de Lugo. 
 San Miguel (Palas de Rey), lugar de la parroquia de San Miguel de Coence, concello de Palas de Rey, provincia de Lugo.
 San Miguel (Pastoriza), lugar de la parroquia de Fuenmiñana, concello de Pastoriza, provincia de Lugo.
 San Miguel (Puertomarín), lugar de la parroquia de Portomarín, concello de Puertomarín , provincia de Lugo.
 San Miguel de Montefurado, lugar y parroquia del concello de Quiroga, provincia de Lugo.
 San Miguel (Sarria), lugar de la parroquia de Biville, concello de Sarria, provincia de Lugo.
 San Miguel de Vilapedre, parroquia del concello de Sarria, provincia de Lugo.
 San Miguel de Negradas, parroquia del concello de Vicedo, provincia de Lugo.
 San Miguel (Vivero), lugar de la parroquia de Galdo, concello de Vivero, provincia de Lugo.
 San Miguel de Neira de Rei, parroquia del concello de Baralla, provincia de Lugo.
 San Miguel (Baralla), lugar de la parroquia de San Miguel de Neira de Rei, concello de Baralla, provincia de Lugo.
 San Miguel (Madrid), localidad en el municipio de Colmenar de Oreja, Comunidad de Madrid.
 San Miguel (Murcia), localidad en el municipio de Murcia, Región de Murcia.
 San Miguel (Allariz), lugar de la parroquia de Torneiros, concello de Allariz, provincia de Orense.
 San Miguel (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de San Paio de Abeleda, concello de Castro Caldelas, provincia de Orense.
 San Miguel (Junquera de Espadañedo), lugar de la parroquia de Ramil, concello de Junquera de Espadañedo, provincia de Orense.
 San Miguel de Bidueira, parroquia del concello de Manzaneda, provincia de Orense.
 San Miguel (Manzaneda), lugar de la parroquia de San Miguel de Bidueira, concello de Manzaneda, provincia de Orense.
 San Miguel (Maside), lugar de la parroquia de Armeses, concello de Maside, provincia de Orense.
 San Miguel (Muiños), lugar de la parroquia de Cados, concello de Muiños, provincia de Orense.
 San Miguel do Campo, lugar y parroquia del concello de Nogueira de Ramuín, provincia de Orense.
 San Miguel (Pereiro de Aguiar ), lugar de la parroquia de Calvelle, concello de Pereiro de Aguiar, provincia de Orense.
 San Miguel (Rairiz de Veiga), lugar de la parroquia de Congostro, concello de Rairiz de Veiga, provincia de Orense.
 San Miguel (Río), lugar de la parroquia de San Xoán de Río, concello de Río, provincia de Orense.
 San Miguel do Outeiro, lugar y parroquia del concello de Villamartín de Valdeorras, provincia de Orense.
 San Miguel (Villar de Barrio), lugar de la parroquia de Padreda, concello de Villar de Barrio, provincia de Orense.
 San Miguel de Quiloño, localidad en el concejo de Castrillón, Asturias.
 San Miguel de los Eiros, localidad en el concejo de Navia, Asturias.
 San Miguel (Asturias), localidad en el concejo de Oviedo, Asturias.
 San Miguel (La Estrada), lugar de la parroquia de Castro, concello de La Estrada, provincia de Pontevedra.
 San Miguel (Forcarey), lugar de la parroquia de Presqueiras, concello de Forcarey, provincia de Pontevedra.
 San Miguel (Borraxeiros), lugar de la parroquia de Borraxeiros, concello de Golada, provincia de Pontevedra.
 San Miguel (Gurgueiro), lugar de la parroquia de Gurgueiro, concello de Golada, provincia de Pontevedra.
 San Miguel (Mondariz), lugar de la parroquia de Riofrío, concello de Mondariz, provincia de Pontevedra.
 San Miguel (Valga), lugar de la parroquia de Valga, concello de Valga, provincia de Pontevedra.
 San Miguel (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Duxame, concello de Villa de Cruces, provincia de Pontevedra.
 San Miguel de Arriba, lugar de la parroquia de Deiro, concello de Villanueva de Arosa, provincia de Pontevedra.
 San Miguel del Robledo, municipio de la provincia de Salamanca.
 San Miguel de Valero, municipio de la provincia de Salamanca.
 San Miguel de Asperones, localidad del municipio de Tejeda y Segoyuela, provincia de Salamanca.
 San Miguel de Tajao, localidad del municipio de Arico, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Miguel (Breña Alta), localidad del municipio de Breña Alta, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Miguel (La Orotava), localidad del municipio de La Orotava, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Miguel de Abona, municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Miguel (Cartes), localidad del municipio de Cartes, Cantabria.
 Carrascal de San Miguel, localidad del municipio de Luena, Cantabria.
 San Miguel de Luena, localidad del municipio de Luena, Cantabria.
 San Miguel de Meruelo, localidad del municipio de Meruelo, Cantabria.
 Puente San Miguel (Cantabria), localidad del municipio de Reocín, Cantabria.
 San Miguel de Aguayo, municipio de Cantabria.
 San Miguel de Aras, localidad del municipio de Voto, Cantabria.
 San Miguel de Bernuy, municipio de la provincia de Segovia.
 Puebla de San Miguel, municipio de la provincia de Valencia.
 Aldea de San Miguel, municipio de la provincia de Valladolid.
 San Miguel del Arroyo, municipio de la provincia de Valladolid.
 San Miguel del Pino, municipio de la provincia de Valladolid.
 San Miguel de Linares, localidad del municipio de Artzentales, Vizcaya.
 San Miguel de Lomba, localidad del municipio de Cobreros, provincia de Zamora.
 San Miguel del Esla, localidad del municipio de San Cristóbal de Entreviñas, provincia de Zamora.
 San Miguel de la Ribera, municipio de la provincia de Zamora.
 San Miguel del Valle, municipio de la provincia de Zamora.
 San Miguel de Basauri, localidad en la provincia de Vizcaya.
 San Miguel de Cabo de Gata, pedanía en la provincia de Almería

Estados Unidos 

 San Miguel, localidad del estado de California;

Filipinas 

 San Miguel, localidad en la provincia de Bulacán;
 Municipio de San Miguel, en Zamboanga del Sur.
 Municipio de San Miguel, en la provincia de Surigao del Sur.
 San Miguel, barrio de la ciudad de Taúm en la provincia de Dávao del Norte.
 San Miguel barrio sede del municipio de Linapacán en la  provincia de Paragua.
 San Miguel  municipio de  la  provincia de Iloílo.

Guatemala 

 San Miguel Ixtahuacán, municipio del departamento de San Marcos;
 San Miguel Acatán, municipio del departamento de Huehuetenango;

Honduras 

 San Miguel Guancapla, municipio del departamento de Intibucá;
 San Miguelito, municipio del departamento de Francisco Morazán;

México 

 San Miguel de Allende, ciudad en el estado de Guanajuato;
 San Miguel de Horcasitas, localidad y municipio del estado de Sonora;
 San Miguel el Alto, municipio de Jalisco;
 San Miguel el Grande (Oaxaca), localidad en el estado de Oaxaca;
 San Miguel Uriangato, antiguo nombre de Uriangato, localidad del municipio de Guanajuato;
 San Miguel del Milagro, localidad en el estado de Tlaxcala;
 San Miguel Cerezo, localidad del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo;
 San Miguel Vindho, localidad del municipio de Tula de Allende, Hidalgo;
 San Miguel Totolapan, municipio del estado de Guerrero;
 San Miguel Totolapan, localidad del municipio homónimo, en el estado de Guerrero;
 San Miguel de las Piedras Primera Sección, localidad del municipio de Tula de Allende, Hidalgo;
 San Miguel de las Piedras Segunda Sección, localidad del municipio de Tula de Allende, Hidalgo;
 San Miguel Moreno, localidad del municipio de Progreso de Obregón, Hidalgo;
 San Miguel Regla, localidad del municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo;
 San Miguel Acambay, localidad del municipio de San Salvador, Hidalgo;
 San Miguel Tornacuxtla, localidad del municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo;	
 San Miguel del Resgate, localidad del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo;	
 San Miguel Caltepantla, localidad del municipio de Tecozautla, Hidalgo;	
 San Miguel la Higa, localidad del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo;
 San Miguel Ayotempa, localidad del municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo;	
 San Miguel Tecpan (Jilotzingo), municipio del estado de México;
 San Miguel, localidad del estado de Sonora.

Panamá 

 San Miguel, en el corregimiento de Balboa;
San Miguel, en el corregimiento de distrito de Las Tablas

Paraguay 

 San Miguel, localidad del departamento de Misiones;

Perú 
 San Miguel, localidad capital del distrito de San Miguel, en la provincia de La Mar ubicada en el departamento de Ayacucho;
 San Miguel de Pallaques, localidad capital del distrito de San Miguel, en la provincia de San Miguel ubicada en el departamento de Cajamarca;
 Provincia de San Miguel en el departamento de Cajamarca;
 Distrito de San Miguel en la provincia de La Mar ubicada en el departamento de Ayacucho;
 Distrito de San Miguel, en provincia de Lima ubicada en el departamento de Lima;
 Distrito de San Miguel, en la provincia de San Miguel ubicada en el departamento de Cajamarca;
 Distrito de San Miguel, en la provincia de San Román ubicada en el departamento de Puno;
 Distrito de San Miguel de Aco, en la provincia de Carhuaz ubicada en el departamento de Áncash;
 Distrito de San Miguel de Acos, en la provincia de Huaral ubicada en el departamento de Lima;
 Distrito de San Miguel de Cauri, en la provincia de Lauricocha ubicada en el departamento de Huánuco;
 Distrito de San Miguel de Chaccrapampa, en la provincia de Andahuaylas ubicada en el departamento de Apurímac;
 Distrito de San Miguel de Corpanqui, en la provincia de Bolognesi ubicada en el departamento de Áncash;
 Distrito de San Miguel de El Faique, en la provincia de Huancabamba ubicada en el departamento de Piura;

Venezuela 

 San Miguel, localidad del estado de Anzoategui;
 San Miguel, localidad del estado de Monagas;
 Boconó o San Miguel, localidad del estado Trujillo;

Títulos nobiliarios 

 Baronía de San Miguel de la Atalaya, otorgada en 1778, por Carlos III, a favor de José de Guzmán y Meléndez.
 Condado de San Miguel, otorgado en 1876 por el pretendiente carlista "Carlos VII", y Reconocido como título del Reino en 1954.
 Condado de San Miguel de Carma, otorgado en 1738, por el rey Felipe V, a favor de Matias de Astorayca y Cereceda.
 Condado de San Miguel de Castellar, otorgado en 1707, por el Ardiduque pretendiente Carlos de Austria.
 Ducado de San Miguel, creado como título de Sicilia en 1625 por Felipe IV, y Rehabiliado como título del Reino en 1956.
 Marquesado de San Miguel, título pontificio otorgado en 1916, por el papa Benedicto XV, a favor de Justo San Miguel y de la Gándara.
 Marquesado de San Miguel de Aguayo, otorgado en 1682, por el rey Carlos II, a favor de Agustín de Echeverz y Subiza.
 Marquesado de San Miguel de Bejucal, otorgado en 1864, por la reina Isabel II, a favor de Miguel de Cárdenas y Chaves.
 Marquesado de San Miguel de Grox, otorgado en 1700, por el rey Carlos II, a favor de Juan Zapata de Deza y Osorio.
 Marquesado de San Miguel das Penas y la Mota, otorgado 1719, por el rey Felipe V, a favor de Constanza Arias y Ozores.
 Marquesado de San Miguel de la Vega, otorgado en 1706, por el rey Felipe V, a favor de Baltasar-Carlos Pérez de Vivero y de la Vega.
 Marquesado del Dragón de San Miguel de Híjar, otorgado en 1646, por el rey Felipe IV, a favor de Antonio de Mendoza e Híjar Robles.
 Vizcondado de San Miguel, otorgado con carácter de vizcondado previo en varias ocasiones.

Miscelánea 

 Veranillo o veranillo de San Miguel o de San Martín, temporada de calor en España a finales de septiembre.
 Cerveza San Miguel, perteneciente al grupo Mahou-San Miguel, grupo cervecero de España.
 San Miguel, nombre común de la planta Antigonon leptopus.
 Club Atlético San Miguel, equipo de fútbol argentino.
 San Miguel, sencillo del grupo chileno Los Prisioneros.

Desambiguaciones misceláneas 

 Condado de San Miguel
 Distrito de San Miguel
 Estación San Miguel (desambiguación)
 Isla San Miguel
 Marquesado de San Miguel (desambiguación)